

Località

Portogallo
Areias de Vilar – freguesia di Barcelos, distretto di Braga
Vilar – freguesia di Boticas, distretto di Vila Real
Vilar – freguesia di Cadaval, distretto di Lisbona
Vilar – freguesia di Moimenta da Beira, distretto di Viseu
Vilar – freguesia di Terras de Bouro, distretto di Braga
Vilar – freguesia di Vila do Conde, distretto di Porto
Vilar Barroco – freguesia di Oleiros, distretto di Castelo Branco
Vilar Chão – freguesia di Alfândega da Fé, distretto di Bragança
Vilar Chão – freguesia di Vieira do Minho, distretto di Braga
Vilar da Veiga – freguesia di Terras de Bouro, distretto di Guarda
Vilar das Almas – freguesia di Ponte de Lima, distretto di Viana do Castelo
Vilar de Amargo – freguesia di Figueira de Castelo Rodrigo, distretto di Guarda
Vilar de Andorinho – freguesia di Vila Nova de Gaia, distretto di Porto
Vilar de Besteiros – freguesia di Tondela, distretto di Viseu
Vilar de Cunhas – freguesia di Cabeceiras de Basto, distretto di Braga
Vilar de Ferreiros – freguesia di Mondim de Basto, distretto di Vila Real
Vilar de Figos – freguesia di Barcelos, distretto di Braga
Vilar de Lomba – freguesia di Vinhais, distretto di Bragança
Vilar de Maçada – freguesia di Alijó, distretto di Vila Real
Vilar de Mouros – freguesia di Caminha, distretto di Viana do Castelo
Vilar de Murteda – freguesia di Viana do Castelo, distretto di Viana do Castelo
Vilar de Nantes – freguesia di Chaves, distretto di Vila Real
Vilar de Ossos – freguesia di Vinhais, distretto di Bragança
Vilar de Perdizes – freguesia di Montalegre, distretto di Vila Real
Vilar de Peregrinos – freguesia di Vinhais, distretto di Bragança
Vilar de Pinheiro – freguesia di Vila do Conde, distretto di Porto
Vilar de Rei – freguesia di Mogadouro, distretto di Bragança
Vilar do Monte – freguesia di Barcelos, distretto di Braga
Vilar do Monte – freguesia di Macedo de Cavaleiros, distretto di Bragança
Vilar do Monte – freguesia di Ponte de Lima, distretto di Viana do Castelo
Vilar do Paraíso – freguesia di Vila Nova de Gaia, distretto di Porto
Vilar do Torno e Alentém – freguesia di Lousada, distretto di Porto
Vilar Formoso – freguesia di Almeida, distretto di Guarda
Vilar Maior – freguesia di Sabugal, distretto di Guarda
Vilar Seco – freguesia di Nelas, distretto di Viseu
Vilar Seco – freguesia di Vimioso, distretto di Bragança
Vilar Seco de Lomba – freguesia di Vinhais, distretto di Bragança
Vilar Torpim – freguesia di Figueira de Castelo Rodrigo, distretto di Guarda

Spagna
Castellbell i el Vilar – provincia di Barcellona

Personalità
Pierre Vilar – storico francese
Jean Vilar – regista e attore francese

Altro
Vilar – creatura del videogioco Spectrobes